Antonín Grasalkovič, též slovensky Anton či maďarsky jako Grassalkovich Antal je jméno několik příslušníků slovensko-uherského šlechtického rodu Grasalkovičů.

 Antonín I. Grasalkovič (1694–1771), uherský politik, strážce uherské koruny
 Antonín II. Grasalkovič (1734–1794), královský úředník, župan, mecenáš umění
 Antonín III. Grasalkovič (1771–1841), královský komorník, rytíř řádu zlatého rouna a župan Čongrádské oblasti